El término cantera puede referirse a:

 Cantera, una explotación minera.
 Cantera, nombre con el que se le conoce en México a la Toba volcanica, piedra ígnea utilizada para la construcción de casas y edificios pequeños.
 Cantera (fútbol), conjunto de equipos del fútbol base.
 Cantera (Clash Royale), clan de menor rango.
 

 Además puede ser un apellido:
 Francisco Cantera Burgos, historiador español del siglo XX.
 José Ignacio Cantera, músico de rock español.
 José Antonio Remón Cantera, militar y político panameño.